Васильевское — село в Сергиево-Посадском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Васильевское (до 29 ноября 2006 года входило в состав Васильевского сельского округа).

Васильевское расположено примерно в 21 км (по шоссе) на запад от Сергиева Посада, на безымянном ручье, левом притоке реки Имбушки (левый приток Вели), высота центра деревни над уровнем моря — 216 м.

На 2016 год в селе зарегистрировано 2 садовых товарищества. Действуют средняя общеобразовательная школа, детский сад, почтовое отделение, Дом культуры, библиотека. Васильевская церковь в селе Васильевском известна с XVI века. Современное каменное однокупольное здание, в стиле классицизма, с трапезной, колокольней и Ильинским приделом, построено в 1836 году. В 1951 году закрыта, возвращена верующим в 1991 году, действует. Также имеется часовня 1868 года постройки, кладбищенская часовня 1872 года постройки, работы архитектора Малышева, не сохранилась. Село связано автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Сергиево-Посадского муниципального района 
 Официальный сайт органов местного самоуправления сельского поселения Васильевское 

Населённые пункты Сергиево-Посадского района